Jonas Salisbury House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jonas Salisbury House (Langley Rd., Newton, Massachusetts), NRHP-ID 86001876
 Jonas Salisbury House (Walnut Pk., Newton, Massachusetts), NRHP-ID 86001875